XO-2 peut désigner :
 XO-2, un ordinateur,
 XO-2, un système de deux étoiles chacune entourées de planètes :
 l'étoile XO-2 N, autour de laquelle orbite la planète XO-2 N b,
 l'étoile XO-2 S, autour de laquelle orbitent les planètes XO-2 S b et XO-2 S c.